Le ministère de l'Environnement, du Logement et du Développement territorial () est le ministère colombien qui s'occupe de la régulation et de l'élaboration des normes concernant la protection de l'environnement, le logement, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement.

Références 

Environnement
Environnement en Colombie
Bâtiment à Bogota